Belhadj ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Emna Belhadj Yahia (* 1945), tunesische Schriftstellerin
 Mehdi Belhadj (* 1995), französischer Leichtathlet
 Nadir Belhadj (* 1982), algerisch-französischer Fußballspieler